Shirahama bezeichnet folgende Orte:
 Shirahama (Wakayama), Stadt in der japanischen Präfektur Wakayama
 Shirahama (Awa-gun, Chiba) (eingemeindet nach Minamibōsō), ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Wakayama
 Shirahama (Sōsa-gun, Chiba) (eingemeindet nach Sōsa), ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Wakayama
 Shirahama (Hyōgo) (eingemeindet nach Himeji), ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Wakayama
 Shirahama (Kumamoto) (eingemeindet nach Kumamoto), ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Wakayama
 Shirahama (Shizuoka) (eingemeindet nach Shimoda), ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Wakayama

Shirahama ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Mitsuru Shirahama (* 1962), japanischer Bischof
 Shirahama Nikichi (1908–1985), japanischer Politiker
 Kazuyoshi Shirahama (* 1947), japanischer Politiker